Контраст:

 Контраст — резко выраженная противоположность.
 Контраст — значимая или заметная разница, не обязательно измеряемая количественно (например, «контраст впечатлений»).
 Контраст — в сенситометрии и фотометрии — разница в характеристиках различных участков изображения, а также способность фотографического материала или оптической системы воспроизводить эту разницу.
  — линейная комбинация двух и более средних величин. В простейшем случае — разница двух средних значений.
 Контрастный душ — переключение один или несколько раз от очень холодного до очень горячего душа и обратно.
 Языковый контраст,  — противопоставление между двумя частями рассуждения.
 Контрастная дистрибуция — в структурном языкознании один из типов суммы всех окружений, в которых встречается элемент языка (см.: Дистрибуция#Типы).
 Контрастное вещество — препарат, вводимый в полый орган, полость в организме или кровоток и обеспечивающий контрастное усиление при радиологических методах исследования.
 Рентгеноконтрастные препараты — контрастные вещества, используемые в рентгенодиагностике.